Chemins de fer de l’État bezeichnet

 eine Staatsbahn in Frankreich von 1878 bis 1938: Chemins de fer de l’État (Frankreich)
 eine Staatsbahn in Belgien von 1834 bis 1926:  Chemins de fer de l'État Belge

Siehe auch:
 Chemin de fer de l’État